Miske, keresztnév

Települések
Miske, Bács-Kiskun megye
Pinkamiske (ném. Mischendorf), Ausztria, Burgenland tartomány, Felsőőri járás
Pusztamiske, Veszprém megye
Tőzmiske, Vadász településközpontja
Vásárosmiske, Vas megye

lásd még: Micske, Mike